John Beattie (1912-92), calciatore scozzese
 John Beattie (1957-), canottiere britannico
 John Beattie (1957-), rugbista a 15 irlandese
 John Beattie (1985-), rugbista a 15 scozzese, figlio di John Beattie